Custóias ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Custóias (Matosinhos)
 Custóias (Vila Nova de Foz Côa)